Нариньо () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Антьокия. Входит в состав субрегиона Восточная Антьокия.

История 
Поселение из которого позднее вырос город было основано 23 апреля  1827 года. Муниципалитет Нариньо был выделен в отдельную административную единицу в 1913 году.

Географическое положение 

Город расположен в юго-восточной части департамента, в гористой местности Центральной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 77 километров к юго-юго-востоку (SSE) от Медельина, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1465 метров над уровнем моря.
Муниципалитет Маринилья граничит на севере с муниципалитетом Архелия, на северо-западе и западе — с муниципалитетом Сонсон, на юго-западе, юге и востоке — с территорией департамента Кальдас. Площадь муниципалитета составляет 313 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2012 году составляла 16 730 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,5 % от населения Нариньо, женщины — соответственно 48,5 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,3 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 0,6 %, индейцы — 0,1 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 82,6 %.

Экономика 
Основу экономики Нариньо составляют сельскохозяйственное производство. На территории муниципалитета выращивают сахарный тростник, кофе, бананы и юкку. Развито животноводство.
41,4 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 32,1 % — промышленные предприятия, 26,2 % — предприятия сферы обслуживания, 0,3 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Антьокия